Les Gold Coast Titans sont un club professionnel australien de rugby à XIII basé à Gold Coast dans l'État du Queensland. Ils évoluent dans la  (NRL) qui est le championnat élite d'Australie. Ils n'ont jamais remporté le championnat mais ont pris part aux phases finales en 2009 et 2010. Le club est fondé en 2007 pour le Queensland soit doté d'un autre club à proximité des Broncos de Brisbane (présents en NRL depuis 1988). Les Titans disputent leurs matchs au Robina Stadium à Robina.

Histoire 

En 2004, la NRL annonce que 3 clubs ont posé leur candidature pour intégrer le championnat en 2007. Il s'agit des Gold Coast Dolphins, des Central Coast Bears et des Wellington Orcas. Le , le directeur de la NRL, David Gallop annonce que la candidature de Gold Coast a été retenue. Les Redcliffe Dolphins, club disputant la Queensland Cup, menace le Gold Coast d'aller en justice pour l'utilisation du nom de Dolphins. De ce fait, le Gold Coast décide de changer d'appellation et demandent l'avis aux fans pour choisir un nouveau nom par le biais du site internet du club. Finalement, le club annonce le , que le nom de Titans a été le plus populaire devant Stingers et Pirates.

Depuis 2008, les Titans jouent dans le stade de Skilled Park, à Robina.

Effectif

Joueurs emblématiques

Bilan du club

Références

Lien externe 
 Site Officiel du club

Club de rugby à XIII en Australie
Club sportif à Gold Coast